Орнітоподи (Ornithopoda) — група птахотазових динозаврів.
Від інших динозаврів їх відрізняв механізм стегнових кісток, який дозволяв тварині пересуватися на задніх ногах. Тобто більшість цих тварин були двоногими рослиноїдними. Англійські вчені XIX в. назвали довгошиїх рослиноїдних «зауроподами» (ящероногі), тому що їх ноги нагадували ноги ящірки. Двоногих ж динозаврів, чиї ноги подібні пташиним, вони назвали «орнітоподами» (птахоногі). Ми досі користуємося цими термінами.

Опис 

Череп орнітоподів відрізнявся від черепа зауропода. Їжу вони зривали дзьобом. Їх зуби складніші, отже вони вміли жувати, тобто подрібнювати і перемелювати їжу. Здавлений череп говорить про те, що у них були защічні мішки, в яких зберігалася їжа. Череп влаштований набагато складніше, ніж у прозауропод або зауропод.

Пізніші і більше високорозвинені орнітоподи мали складний жувальний апарат. У таких тварин, як ігуанодон або гадрозавр, зуби верхньої щелепи рухливі і активно беруть участь у переробці їжі. Нижня щелепа піднімалася і рухалася вперед, при цьому їжа, що знаходилася між зубами, перетиралася. Оскільки тварини жували постійно, зуби руйнувалися, а на їх місці виростали нові.

Тазові кістки зауропод, також як і прозауропод, з'єднувалися лобковою кісткою, спрямованою вниз і вперед. Це означало, що важкі нутрощі, які перетравлюють рослинну їжу, в основному спиралися на тазові кістки. У орнітоподів лобкова кістка зміщена назад. Вона роздвоювалася і являла собою дві, що йдуть паралельно, кістки. Нутрощі, ймовірно, перебували нижче стегон тварини, ближче до центру тяжіння. Це дозволяло орнітоподам пересуватися на задніх ногах, зберігаючи рівновагу за допомогою хвоста, як м'ясоїдні динозаври.

Класифікація 
 †Підряд: Цераподи (Cerapoda)
 †Інфраряд: Орнітоподи (Ornithopoda)
 Рід: Anabisetia
 Рід: Bihariosaurus
 Рід: Fukuisaurus
 Рід: Gasparinisaura
 Рід: Hypsilophodon
 Рід: Jeholosaurus
 Рід: Jintasaurus
 Рід: Koreanosaurus
 Рід: Lurdusaurus
 Рід: Muttaburrasaurus
 Рід: Parksosaurus
 Рід: Ratchasimasaurus
 Рід: Orodromeus
 Рід: Siluosaurus
 †Група: Ігуанодонти (Iguanodontia)
 †Родина: Гадрозаврові (Hadrosauridae)
 †Родина: Дріозаврові (Dryosauridae)
 †Родина: Ігуанодонтові (Iguanodontidae)
 †Родина: Камптозаврові (Camptosauridae)
 †Родина: Рабдодонтові (Rhabdodontidae)
 Група: Еуорнітоподи (Euornithopoda)
 Рід: Drinker
 Рід: Gideonmantellia
 Рід: Haya
 Рід: Nanosaurus
 Рід: Notohypsilophodon
 Рід: Oryctodromeus
 Рід: Othnielosaurus
 Рід: Yandusaurus
 Рід: Yueosaurus
 Рід: Zephyrosaurus
 †Група: Heterodontosauria
 †Родина: Pisanosauridae
 †Родина: Гіпсилофодонтові (Hypsilophodontidae)
 Підродина: Dryosaurinae
 Підродина: Hypsilophodontinae
 Підродина: Thescelosaurinae

Філогенія 
Внутрішня філогенетична кладограма згідно з Madzia et al., 2017:

Примітки

Посилання 
 Ornithopoda, by Justin Tweet, from Thescelosaurus!
 GEOL 104 dinosaurs: a Natural history, ornithopoda: beaks, bills & crests , by Thomas R. Holtz, Jr.

Птахотазові